Сергиевский район — топоним в России
 Сергиевский район — район в Самарской области
 Сергиевский район — название Плавского района Тульской губернии в 1924—1926 годах